Dziesięciobój  mężczyzn – był jedną z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w Londynie. Zawody odbyły się w dniach 5  - 6 sierpnia 1948 roku na  Empire Stadium. Wystartowało 35 zawodników z 20 krajów.

Rekordy
Tabela uwzględnia rekordy uzyskane przed rozpoczęciem rywalizacji (wyniki te zostały uzyskane przez Roberta LeGendre podczas pięcioboju).

Terminarz

Wyniki

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1948